Вільє-ле-Сек () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Вільє-ле-Сек () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр
 Вільє-ле-Сек () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос
 Вільє-ле-Сек () - муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз